Applicazione – in informatica, un tipo di software interattivo con l'utente tramite interfaccia utente
 Applicazione web – una variante fruibile su Web o tramite Intranet
 Applicazione mobile (abbreviata in app) – una variante per smartphone e tablet
 Applicazione – in matematica altro termine per definire una funzione
 Applicazione – nel senso comune, ricaduta pratica di una scoperta scientifica sotto forma di prodotto o servizio.